Zele Racing – austriacki zespół startujący w wyścigach samochodowych. Założony został w 1973 roku przez Hermanna Zele z bazą w austriackiej. W 2001 roku dzięki współpracy z doktorem H. Marko zespół wznowił działalność, a Michael Zele nabył kilka samochodów marki Opel Lotus w celu rozpoczęcia rywalizacji w Interseries. W 2002 roku ekipa trafiła do stawki World Series by Nissan, jednak z powodów kosztowności startów w tej serii, zespół wycofał się z niej w 2003 roku. W sezonie 2004 ekipa trafiłą do Euroseries 3000. W późniejszych latach zespół startował również w BOSS GP oraz Le Mans Series.

Od 2012 roku ekipa startuje w Auto GP World Series.

Starty

Auto GP

Bibliografia 
 Historia zespołu

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu

Zespoły Auto GP World Series
Zespoły World Series by Nissan
Zespoły European Le Mans Series